Triplo gioco – particolare azione difensiva del baseball
Triplo gioco – tecnica dello spionaggio (si veda doppio gioco)

Cinema
Triplo gioco (The Jigsaw Man) – film del 1984 diretto da Terence Young 
Triplo gioco – film del 1986 diretto da David Greene 
Triplo gioco (Romeo Is Bleeding) – film del 1993 diretto da Peter Medak 
Triplo gioco (The Good Thief) – film del 2002 diretto da Neil Jordan